La rivolta dei basmachi (), o basmačestvo (Басмачество), è stata una rivolta dei popoli turchi musulmani del Turkestan russo per motivi panturchisti, che approfittò dei grandi sommovimenti iniziati con la prima guerra mondiale e continuati con la guerra civile russa.

Storia 
Dopo la caduta dell'Autonomia di Kokand, la loro roccaforte fu Dušanbe e il Pamir e forti scontri ebbero con i russi bolscevichi insediati a Tashkent. La rivolta continuò anche dopo la formazione dell'Unione Sovietica e fu domata solo nel 1931. Si appoggiò notevolmente sull'aiuto esterno proveniente dall'Afghanistan, tramite il vecchio emiro di Bukhara Mohammed Alim Khan e, durante la loro esistenza, all'Autonomia di Alash e alla Repubblica Transcaspiana.

Etimologia 
Il termine "basmachi" proviene dall'unione della radice turca bosmoq (represso) al suffisso usuale chi e significa "banditi", "razziatori".

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Guerra civile russa
Storia dell'Asia
Storia dell'islam
Panturchismo
Guerre che coinvolgono l'Unione Sovietica